Женев'єв Бюжо (; нар. 1 липня 1942) — канадська актриса, лауреат премій «Золотий глобус» і «Джині», номінантка премії «Оскар» в категорії «Краща жіноча роль».
 Крістіан Бюжо — французька актриса.
 Тома Робер Бюжо (1784—1849) — маршал Франції, генерал-губернатор Алжиру